El Instituto Santo Tomás de Balmesiana fue creado el 7 de marzo de 2002 -dies natalis de Santo Tomás de Aquino- por el Patronato de la Fundación Balmesiana, a propuesta de su Director, R.P. Pedro Suñer, S.J., aprobando asimismo su Reglamento propio dentro de la Fundación.

Los fines del Instituto Santo Tomás son:
 el estudio y difusión del pensamiento de Santo Tomás de Aquino
 el estudio y difusión de la Cultura Católica a la luz del pensamiento de Santo Tomás de Aquino
 y el análisis de la cultura contemporánea a la luz del pensamiento de Santo Tomás de Aquino

El Instituto Santo Tomás es desde julio de 2007 un centro de investigación asociado por convenio a la Universitat Abat Oliba CEU (UAO).

La Revista Espíritu es el principal órgano de difusión de la investigación de este instituto.

Enlaces externos 
 

Institutos de investigación de España
Filosofía cristiana
Tomismo
Educación católica en España